Howland (eiland); een eiland in de Grote Oceaan
Howland (Maine); een plaats in de Amerikaanse staat Maine
Howland Center; een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Howland Township; een township in de Amerikaanse staat Ohio